Sancesaresi – abitanti di San Cesareo
Sancesaresi – abitanti di San Cesario sul Panaro